BNL steht für:
 Banca Nazionale del Lavoro, italienische Bank, heute ein Tochterunternehmen der BNP Paribas
 Barenaked Ladies, kanadische Rockgruppe
 Bibliothèque Nationale du Liban, siehe Libanesische Nationalbibliothek
 Bibliothèque nationale de Luxembourg, Nationalbibliothek von Luxemburg
 British National League (1954–1960), von 1954 bis 1960 existierende höchste britische Liga im Eishockey 
 British National League (1996–2005), von 1996 bis 2005 existierende zweithöchste britische Liga im Eishockey 
 Brookhaven National Laboratory, US-amerikanisches Forschungszentrum
 Barnwell Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Barnwell (South Carolina), Barnwell County, South Carolina
 BNL (American Football), eine belgisch-niederländische American-Football-Liga

bnl steht für:
 Boon (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der kuschitischen Sprachen

Abkürzung